Европско првенство у кошарци 2007. одржано је од 3. до 16. септембра 2007. у пет градова Шпаније: Гранади, Севиљи, Палма де Мајорки, Аликантеу и Мадриду. Русија је освојила златну Шпанија сребрну, док је Литванија освојила бронзану медаљу. Руски репрезентативац Андреј Кириленко је проглашен за најбољег играча првенства.

Учесници 

Жреб за Европско првенство 2007. је одржан у Мадриду 19. октобра 2006.

Место одржавања

Преелиминаторна рунда

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Елиминациона рунда

Од 5. до 8. места

Коначан поредак

Квалификације за Олимпијске игре 2008. 
 Русија и Литванија, као прва два тима, не рачунајући Шпанију као светског првака, су избориле директно учешће на Олимпијским играма 2008. у Пекингу. Репрезентације Грчке, Немачке, Хрватске и Словеније су избориле учешће на квалификацијама за Олимпијски турнир, који се одржао у Атини од 14. до 20. јула.

Референце

Спољашње везе 

 Eurobasket 2007 Official Site

 
Европска првенства у кошарци
Сезона 2007/08. у европској кошарци
Кошарка у Шпанији
Гранада
Спорт у Мадриду
Спорт у Севиљи